Der Nürnberger Versicherungscup 2014 war ein Damen-Sandplatzturnier in Nürnberg. Das Turnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 16. bis 24. Mai statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel die Rumänin Simona Halep, im Doppel die Paarung Ioana Raluca Olaru/Walerija Solowjewa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2014 fand vom 16. bis 18. Mai 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Nürnberg